Полемократ () може да се отнася за:

 Полемократ Елимийски, благородник от Древна Македония
 Полемократ, древногръцки лекар